Ханкин — фамилия. 

Известные носители:

 Ханкин, Виктор Логгинович (ум. 1875) — русский врач, доктор медицины; автор ряда трудов по медицине. 
 Ханкин, Иехошуа (1864—1945) — сионистский деятель, организатор покупки земель в Палестине под еврейские поселения.
 Хэнкин, Ларри (род. 1940) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1973) — австралийская ватерполистка, олимпийская чемпионка 2000 года.
 Ханкин, Тим (; род. 1950) — британский инженер, художник-аниматор и писатель.
  (1865—1949) — британский бактериолог и теоретик аэродинамики.